Babat kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):

Babatan (Balongpanggang), in de provincie Oost-Java
Babatan (Kadugede), in de provincie West-Java
Babatan (Mulak Ulu), in de provincie Zuid-Sumatra
Babatan (Semendo Darat Laut), in de provincie Zuid-Sumatra
Babatan (Sukaraja), in de provincie Bengkulu